Regina, női keresztnév
 Regina, település az Egyesült Államok Missouri államában
 Regina, város az Egyesült Államok Új-Mexikó államában
 Regina, település az Egyesült Államok Virginia államában
 Regina, település az Egyesült Államok Wisconsin államában
 Regina, Kanada Saskatchewan nevű tartományának székhelye,
 Bombardier Regina, villamos motorvonat
 Regina, a siklófélék (Colubridae) Natricinae alcsaládjának egyik neme
 Regina, brazil származású eurodance énekes-, táncos- és színésznő
 Regina (opera)
 Regina (színdarab)
 Regina (együttes)